Diese Liste von Krimiserien bezieht sich auf Fernsehserien. Zu den einzelnen Formen des Kriminalfilms siehe dort. Dort finden sich auch Beispiele für literarische Krimiserien.

Stand Dezember 2019

Listenabgleiche:
 in der Kategorie, aber nicht in der Liste
 in der Liste, aber nicht in der Kategorie



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Siehe auch 
 Fernsehserie
 Liste deutscher Kriminalfernsehserien

Krimiserien
!